El Pas del Cavall és un coll de muntanya de 1.241,1 m alt de la carena dels Pirineus a cavall dels termes comunals de Morellàs i les Illes i de Ceret, tots dos a la comarca del Vallespir, de la Catalunya del Nord.

És a prop de l'extrem sud-oriental del terme ceretà i al sud-occidental del de Morellàs i les Illes, a prop al sud-sud-oest de la Collada de l'Estràbol i al sud-est de la Cova dels Trabucaires.

El Pas del Cavall és un dels passos obligats per a rutes excursionistes o amb bicicleta de muntanya d'aquest sector dels Pirineus.

Bibliografia

Referències 

Colls de Ceret
Colls de Morellàs i les Illes